Lupnitz ist der Name folgender Orte:

 Großenlupnitz, Ortsteil von Hörselberg-Hainich, Wartburgkreis, Thüringen
 Wenigenlupnitz, Ortsteil von Hörselberg-Hainich, Wartburgkreis, Thüringen